Цемш — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Цемш, Иван Христианович (1766 — ок. 1834) — российский медик; инспектор Московской медицинской конторы.
 Цемш, Крестьян Андреевич (Христиан-Вильгельм; ум. 1794) — российский медик; штаб-лекарь.